Розьер-ан-Сантерр:

 Розьер-ан-Сантерр — коммуна на севере Франции, регион Пикардия.
 Розьер-ан-Сантерр — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.